Johann Tillier ist der Name folgender Personen:
 Johann Franz Tillier (1662–1739), österreichischer Feldmarschallleutnant